

Abbreviazioni 
 MLN – milioni, abbreviazione utilizzata per molto tempo nel passato ed oggi in disuso perché sostituita dalla Convenzione Internazionale Europea in "Mio"

Sigle 
 Movimiento de Liberación Nacional  – Tupamaros

Codici 
 MLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melilla (Spagna)

Altro 
 MLN – Titolo di una rivista letteraria americana: Modern Language Notes